Nick Hawkins (musicus) (1965-2005), Britse gitarist
 Nick Hawkins (politicus) (1957), Britse politicus